Veep ist

 die US-amerikanische Abkürzung für  Vizepräsident der Vereinigten Staaten
 der Titel einer US-amerikanischen Dramedy-Fernsehserie, siehe Veep – Die Vizepräsidentin
 eine ehemalige US-amerikanische Automarke von Hadley Engineering